Samp – abbreviazione dell'Unione Calcio Sampdoria
 Samp – film diretto da Flavia Mastrella e Antonio Rezza
 Samp – piatto della cucina zambiana